

Колоніал-Гайтс — місто, штат Вірджинія
 Колоніал-Гайтс — переписна місцевість, штат Теннессі